

Patronyme 
Lecourtois est un nom de famille français ; il est surtout présent en Normandie, principalement en Seine-Maritime et dans la Manche. Il est notamment porté par : 

 Daniel Lecourtois (1902–1985), est un acteur français ; 
 Fany Lecourtois (née en 1973), coureuse cycliste française.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand